Karl Otto (ou Karl-Otto) est un prénom composé masculin pouvant désigner:

Prénom
Karl-Otto Alberty (né en 1933), acteur allemand
Karl-Otto Apel (1922-2017), philosophe et professeur allemand
Karl Otto Fazer (1866-1932), homme d'affaires et tireur sportif finlandais
Karl Otto Götz (1914-2017), peintre allemand
 (1841-1909), professeur et pédagogue suisse
 (1910-1975), astronome et astrophysicien allemand
Karl Otto Koch (1897-1945), officier nazi commandant de camps de concentration
Karl Otto Lagerfeld (1933-2019), grand couturier et styliste allemand
 (1903-1973), pionnier américain de l'aviation
Karl Otto Paetel (1906-1975), journaliste politique et résistant allemand
Karl Otto Pöhl (1929-2014), économiste allemand
Karl Otto Saur (1902-1966), homme politique allemand
Karl Otto Schmidt (1904-1977), érudit et écrivain allemand
 (né en 1942), mathématicien allemand
 (né en 1977), joueur sud-africain de water-polo
Karl Otto Ludwig von Arnim (1779-1861), dramaturge et voyageur allemand
Karl Otto von Seemen (1838-1910), botaniste allemand
 (1827-1867), chirurgien et pathologiste allemand

Voir aussi
Otto Karl Stollberg (1883-1948), éditeur allemand

Homonymie de prénom